Franciaország
 Ger, település Hautes-Pyrénées megyében
 Ger, település Manche megyében
 Ger, település Pyrénées-Atlantiques megyében
 Spanyolország
Ger, település Girona tartományban